Ле́нінський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Мамлютського району Північноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Леніно.

Населення — 729 осіб (2009; 1286 у 1999, 1942 у 1989).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Мамлютського району